Die 67. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1963/64 statt.
Der Schweizer Meister am Ende dieser Saison war der FC La Chaux-de-Fonds.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1964
Fußballsaison 1963/64